Sezon 2008/2009 był 47. edycją najwyższej klasy rozgrywkowej o mistrzostwo Algierii w piłce nożnej. Sezon rozpoczął się 7 sierpnia 2008, a zakończył się 8 czerwca 2009. Liga liczyła 17 zespółów. Tytułu nie obroniła drużyna JS Kabylie. Nowym mistrzem Algierii został zespół ES Sétif. Tytuł króla strzelców zdobył Mohamed Messaoud, który w barwach ASO Chlef strzelił 16 goli.

Tabela końcowa

Awans 
 WA Tlemcen
 MC Oran
 CA Batna

Spadek 
 MC Saïda 
 RC Kouba Algier

Wyniki

Najlepsi strzelcy

Zobacz też 
 Championnat National de Première Division

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Algierii
2008 w Algierii
2008 w piłce nożnej
2009 w piłce nożnej